Rock City — дебютный студийный альбом американского рэпера Royce da 5’9", вышедший в 2002 году.  «Rock City» — это одно из неофициальных названий города Детройта, в котором родился Royce da 5’9".

Об альбоме 
Диск получил название Rock City 2.0 после того как лейбл звукозаписи отклонил первоначальный вариант альбома. Несмотря на то, что он плохо продавался, Royce da 5’9" получил некоторое признание благодаря синглу «Boom», который спродюсировал DJ Premier.

Список композиций 
Было выпущено несколько версий альбома, наиболее известная из них получила название Rock City (Version 2.0). Из первоначальной версии на Rock City (Version 2.0) не попали песни: «Get’cha Paper», «We Live (Danger)», «D-Elite Part 2», «She’s the One» и «What Would You Do».

Список семплирующих композиций 
 «My Friend» содержит семпл из песни «Let’s Have Some Fun» группы The Bar-Kays и «Cross My Heart» рэпера Killah Priest
 «Nickel Nine Is...» содержит семпл из песни «I’ll Live My Love for You» Милли Джексон
 «Boom» samples «Forever Is a Long, Long Time» Марка Ганнибала, «Anthology» группы Kay-Gees, «You Know My Steez» дуэта Gang Starr, «Afro Puffs» исполнительницы The Lady of Rage
 «Life» содержит семпл из песни «Woman in Love» Барбры Стрейзанд

Позиции в чартах

Альбом

Синглы

Примечания 

Альбомы 2002 года
Альбомы Royce da 5'9"
Альбомы, спродюсированные DJ Premier